Мария Бенедикта Чигболу (; род. 27 июля 1989, Рим, Италия) — итальянская легкоатлетка, специализирующаяся в беге на 400 метров. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2016 года в эстафете 4×400 метров. Шестикратная чемпионка Италии. Участница летних Олимпийских игр 2016 года.

Биография 
Мария — одна из шести детей в семье международного консультанта из Нигерии Августина Чигболу и преподавателя религии Паолы. Её дедушка по отцовской линии, Джулиус Чигболу, участвовал в Олимпийских играх 1956 года в прыжке в высоту и занял девятое место в финале, а после был президентом Федерации лёгкой атлетики Нигерии.

Начала заниматься лёгкой атлетикой в 16 лет по совету школьного учителя, отметившего её незаурядные физические качества. В сборную Италии впервые попала в 2013 году, и на дебютном же старте стала чемпионкой Средиземноморских игр в эстафете 4×400 метров и серебряным призёром в беге на 400 метров (с личным рекордом 52,66).

Участвовала в двух чемпионатах мира: оба раза бежала в эстафете в предварительных забегах, а в беге на 400 метров в 2015 году не смогла пройти дальше первого раунда соревнований.

В 2016 году завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы в эстафете 4×400 метров, внеся свой вклад на первом этапе.

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро вместе с командой установила новый рекорд страны (3.25,16) и вышла в финал эстафеты, где итальянские девушки заняли шестое место. В личном беге на 400 метров заняла третье место в своём забеге и не пробилась в полуфинал.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 Профиль Марии Бенедикты Чигболу на сайте Федерации лёгкой атлетики Италии
 
 Профиль Марии Бенедикты Чигболу на сайте all-athletics.com
 Профиль Марии Бенедикты Чигболу на сайте Европейской легкоатлетической ассоциации

Бегуны на короткие дистанции Италии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы Средиземноморских игр по лёгкой атлетике